Stephen M. White – amerykański polityk
 Stephen White – australijski kierowca